Сухарево  — деревня в Дновском районе Псковской области России.  Входит в городское поселение Дно.

Расположена в северной части района, в 21 км к северо-западу от районного центра, города Дно, на реке Люта.

Население 

Численность населения деревни составляла на 2000 год — 43 человека, на 2010 год — постоянное население отсутствовало.Сейчас проживает 15 человек.

История 
До 2006 года входила в состав ныне упразднённой Юрковской волости (с центром в д. Большое Юрково), с 2006 до 2015 года — в состав Лукомской волости.

Ссылки 
 Сайт Дновского района. Лукомская волость

Примечания 

Населённые пункты Дновского района